Designakademie oder Design Academy bezeichnet:

 Designakademie Rostock
 Design Academy Eindhoven

Siehe auch:
 National Academy Museum and School
 Brand University of Applied Sciences vor 2019 Brand Academy – Hochschule für Design und Kommunikation
 Bezalel Academy of Arts and Design